

Géographie 
 Bad Berka est une ville allemande située dans le land de Thuringe.
 Berka/Werra est une ville allemande située dans le land de Thuringe.
 Berka vor dem Hainich, dans l'arrondissement de Wartburg.

Patronyme 
 Johann Berka (1758 - après 1815), est un dessinateur et graveur allemand.

Homonymie de toponyme